Дерек Стенли Артур Уорик (роден на 27 август 1954) е бивш британски пилот участващ в Британската Формула 1, Формула 1 и Британските състезания за туристически автомобили. През 1980 той имаше възможност да се състезава във Формула 1 заедно с Найджъл Менсъл, но не се получи поради заетите места и в крайна сметка трябваше да чака до 1981. Също така е и участник от сериите ГП Мастърс за напуснали пилоти от Формула 1 преди да бъде прекратено през 2007 поради финансови проблеми.

Ранна кариера 
Уорик е роден в Алресфорд, Хампшър, Англия. Кариерата му започва в британските автомобилни състезания. Печели английския шампионат за състезателни автомобили през 1971 в Алресфорд (тогава е бил на 16) и Световния шампионат на стадиона Уимбълдън през 1973. Той има и брат, Пол Уорик който е състезател във Формула 3000, преди да загине във фатален инцидент в Олтън Парк 1991.

Уорик печели шампионата Британската Формула 3 през 1984.

Формула 1 

Уорик започва големият път към Формула 1 като пилот на Толеман през 1981 макар тима да прави дебют в Сан Марино. Не успява да се класира във всички състезания с изключение в Лас Вегас. Сезон 1983 е по-добра за британеца като записа точки в Холандия благодарение на 4-та позиция, както и в Монца, Брандс Хетч и Киалами. За сезон 1984 е взет като пилот на Рено след като Ален Прост напусна отбора в края на 1983 за да се върне при Макларън и бъдещия му съотборник Ники Лауда. Уорик прави чудесно състезание в Бразилия в първото му участие като пилот на Рено преди да отпадне. Успява да спечели 3 подиума и завърши 7-и в генералното класиране. Сезон 1985 е най-лоша за Рено със слаби резултати и на всичкото отгоре тима напусна Формула 1 преди 2002. Уорик не е избран да се състезава в някой от отборите през 1986, след като Джони Дъмфрийс заема второто пилотско място за „Лотус“. Но след смъртта на Елио де Анджелис в тестовете в Пол Рикар, той се състезава за Брабам, но не попада в зоната на точките. През 1987 той заедно с американеца Еди Чийвър се състезава за екипа на Ероуз през 1987 до 1989. През 1990 се състезава за „Лотус“ със своя съотборник Мартин Донели (после заменен от Джони Хърбърт заради катастрофата в Херес). Най-големият инцидент претърпява на Монца при опита да се залепи от „Лейтън Хаус“-а на Маурисио Гужелмин. „Лотус“-а се преобръща и спира в средата на завоя Параболика, което доведе и до спиране на състезанието. Като по чудо излиза от болида невредим и взема участие и в рестартирането, но по-късно отпада. Впоследствие се отказва от Формула 1 преди да се завърне през 1993 като пилот на Футуърк Ероуз.

Други участия 

Дерек отново се връща в автомобилните състезания където започна и кариерата му, като печели Световния шампионат за Спортни коли през 1992 и е част от Пежо в легендарното състезание 24-те часа на Льо Ман същата година. Състезател е и в Британския шампионат за туристически автомобили от 1995 до 1998. Впоследствие той прекратява всякакви състезания, но е част от преговорите с Воксвол.

Резултати във Формула 1

Източници 
 

Уорик, Дерек
Хампшър